Seznam korpusov z zaporedno številko 47.

Seznam 
 Pehotni
 47. strelski korpus (ZSSR)
 47. korpus (Wehrmacht)
 47. korpus (Ruski imperij)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 47. tankovski korpus (Wehrmacht)
 47. motorizirani korpus (Wehrmacht)

Glej tudi